Стебник — будівля для зимівлі бджіл.

Топоніми

Стебник — місто, Львівська область, Дрогобицька міська рада
 Стебник — село, Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Стебник — присілок смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області
 «Стебник» — урочище і колишній ландшафтний заказник республіканського значення у смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області
 Стебник — річка, притока Серету
 Стебник — річка, притока Бистриці Солотвинської

Стебник — колишня сільська гміна Дрогобицького повіту Львівського вооєводства Польської республіки
 Стебник — колишнє бойківське село на південь від села Коростенко
 Стебник — річка, притока Стрв'яжу

Стебник — село і муніципалітет в Бардіївському окрузі

Див. також 
 Стебник —приміщення для зберігання вуликів з бджолами в зимовий період
 Сте́бниця
 Стебницька Гута
 Стебницька Магура
 Іздебник (значення)
 Стебні

Примітки